Herbert River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
Herbert River (Georgina River), ein Quellfluss des Georgina River im Northern Territory
Herbert River (Queensland), mündet ins Korallenmeer

in Kanada:
Herbert River (Meander River), in Nova Scotia